Плетнер — фамилия немецкого происхождения:
 Плетнер, Олег Викторович (1893—1929) — советский востоковед.
 Плетнер, Орест Викторович (1892—1970) — востоковед, долго живший в Японии, брат предыдущего.